Михаил Членов:
 Членов, Михаил Александрович (1871—1941) — русский и советский дерматовенеролог.
 Членов, Михаил Анатольевич (род. 1940) — российский этнограф и общественный деятель.